Бромат бария — неорганическое соединение, 
соль металла бария и бромноватой кислоты с формулой Ba(BrO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты. Токсичная соль бария.

Получение 
 Обменной реакцией с броматами щелочных металлов:

Физические свойства 
Бромат бария образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде,
не растворяется в этаноле и ацетоне.

Образует кристаллогидраты состава Ba(BrO)•HO и Ba(BrO)•2HO.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

 Вступает в обменную реакцию с серной кислотой:

Применение 
 Используется в получении бромноватой кислоты

Токсичность 
Бромат бария - растворимая соль, поэтому он токсичен.

Литература 
 
 

Соединения бария по алфавиту
Соли бария